Tegallalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tegallalang, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Tegallalang, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar